Csehország
 Blatnice, település az Észak-plzeňi járásban
 Blatnice, település a Třebíči járásban
 Blatnice pod Svatým Antonínkem, település a Hodoníni járásban
Lásd még
 Blatnica (egyértelműsítő lap)